Polski Związek Rugby
 Przeciwlotniczy zestaw rakietowy